La Norgesmesterskapet 2013 di calcio è stata la 108ª edizione del torneo. La competizione è iniziata il 5 marzo, con il primo turno preliminare. La squadra vincitrice guadagnerà un posto nella UEFA Europa League 2014-2015. Il successo finale è andato al Molde, che ha vinto la finale contro il Rosenborg col punteggio di 4-2.

Turni di qualificazione

Primo turno di qualificazione

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 marzo 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 marzo 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 marzo 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 marzo 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 marzo 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 marzo 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 marzo 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 marzo 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 marzo 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 marzo 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 marzo 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 marzo 2013

Secondo turno di qualificazione

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 marzo 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 marzo 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 marzo 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 marzo 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º aprile 2013

Primo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 aprile 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 aprile 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 aprile 2013

Secondo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º maggio 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 maggio 2013

Terzo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 maggio 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 maggio 2013

Quarto turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 giugno 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 giugno 2013

Quarti di finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 luglio 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 luglio 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 agosto 2013

Semifinali

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 settembre 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 settembre 2013

Finale

Formazioni

Tabellone (dagli ottavi)

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calcio nel 2013
Edizioni della Coppa di Norvegia